Косогі́рний прову́лок — назва провулку в деяких містах колишнього СРСР.

Косогірний провулок — провулок у місті Київ.
 Косогірний провулок — провулок у місті Сімферополь.

Косогірний провулок — провулок у місті Калінінград.
 Косогірний провулок — провулок у місті Оренбург.
 Косогірний провулок — провулок у місті Перм.

Провулки